MDtoken é um Ativo Digital ou Moeda Digital ou Cripto Moeda ou Cripto Ativo criado utilizando a tecnologia Blockchain da moeda digital WAVES. 

O Ativo foi criado por uma empresa do Brasil no ano de 2019 e representar os ativos reais da empresa a qual está vinculado de acordo com os dados registrados na Receita Federal do Brasil. 

Criptomoedas